Дубра́вушка — диминутив слова дубрава.

Школы:
 «Дубравушка» — школа в селе Козловка Бутурлиновского района Воронежской области.
 «Дубравушка» — частная школа-пансион в Обнинске.

Хоры:
 «Дубравушка» — хор города Батайска.
 «Дубравушка» — хор города Рыбное.